

Bodendenkmäler in Harburg 

|}

Anmerkungen

Weblinks 

 

Harburg (Schwaben)
!